El término reactor puede referirse a:

 Un reactor, un tipo de motor.
 Un reactor, un patrón de diseño de software.

Además, puede hacer referencia a:
 Un reactor nuclear, un dispositivo por medio del cual se obtiene energía nuclear.
 Un reactor químico, un equipo en cuyo interior tiene lugar una reacción química.
 Un biorreactor, un recipiente o sistema que mantiene un ambiente biológicamente activo.
 Reactor 105.7, una estación de radio de la ciudad de México.